Creech est un mot en vieil anglais (anglo-saxon) désignant une colline. Le terme peut faire référence à :
 Arthur Creech Jones (1891-1964), homme politique britannique
 Billy J. Creech
 Creech Air Force Base
 Creech Grange
 Creech St Michael
 The Creech
 Don Creech
 Papa John Creach
 Sharon Creech
 Thomas Creech
 Wilbur L. Creech
 William Creech
 Wyatt Creech